

Адміністративні одиниці 
Монтегю-ле-Блен Монтегю́-ле-Блен, Монтеґю-ле-Блен (фр. Montaigu-le-Blin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє. 
 Сен-Блен (фр. Saint-Blin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна. 
 Блен (фр. Blain) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. 
 Бленн (фр. Blennes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.

Персоналії 
Блен () — французьке прізвище.
 Віллі Блен (1978) — французький боксер

Див. також
 Блено (значення)